В одиночному розряді тенісного турніру USLTA Sarasota 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-3, 6-2.

Основна сітка

Посилання 
 

USLTA Sarasota